Altay Sum kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Altay (distrikt i Mongoliet, Gobi-Altaj), 
 Altay (distrikt i Mongoliet, Bajan-Ölgij), 

Robotskapade Mongolietförgreningar